Пиле́цкая — женская форма фамилии . 

Известные носительницы:
 Пилецкая, Данела (род. 1935) — польская гребчиха-байдарочница.
 Пилецкая, Татьяна Львовна (род. 1928) — советская и российская актриса.

См. также 
 Пилацкая